Габриэл Верон Фонсека ди Соза (; 3 сентября 2002) — бразильский футболист, полузащитник португальского клуба «Порту».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Палмейрас».

28 ноября 2019 года дебютировал в основном составе «Палмейрас» в матче бразильской Серии A против «Флуминенсе», выйдя на замену Виллиану. 5 декабря 2019 года сделал «дубль» в матче бразильской Серии A против «Гояса».

В 2020 году помог своей команде стать чемпионом штата и завоевать Кубок Бразилии. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2020 сыграл в семи матчах и забил два гола. Помог своей команде стать обладателем трофея. В ноябре 2021 года во второй раз подряд выиграл Кубок Либертадорес, в ходе которого Габриэл Верон сыграл в четырёх матчах, причём во всех играх он выходил на замену, проведя на поле значительно меньше времени, чем в предыдущем розыгрыше.

22 июля 2022 года перешёл в португальский клуб «Порту».

Карьера в сборной 
С 2018 года выступал в составе сборной Бразилии до 17 лет. В 2019 году выиграл чемпионат мира среди игроков до 17 лет, который прошёл в Бразилии, забив на нём 3 мяча и был признан лучшим игроком турнира.

Личная жизнь 
Габриэл Верон был назван родителями в честь легенды аргентинского футбола Хуана Себастьяна Верона.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2020
 Чемпион Кубка Бразилии: 2020
 Обладатель Кубка Либертадорес (2): 2020, 2021
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет): 2019

Личные достижения 
 «Золотой мяч» чемпионата мира среди игроков до 17 лет: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Палмейраса»

Футболисты Бразилии
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Порту»